Lortfjärden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lortfjärden, Uppland, sjö i Östhammars kommun,  (2,52 ha)
Lortfjärden, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (5,17 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn